La Superliga 2004-2005 è stata la 15ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 30 agosto 2004 e si è conclusa il 27 maggio 2005.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2004-2005 e qualificato alla Coppa UEFA 2005-2006.
 Geolog e UPI Ekaterinburg non iscritti alla Superliga 2005-2006.

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2004
Calcio a 5 nel 2005